Gaúcho do Luar é um cantor e compositor brasileiro, nascido no estado do Rio Grande do Sul. Em 1958 gravou seu primeiro disco pela gravadora Caboclo, do qual interpretou o arrasta-pé "Fumo Forte", composta por Arlindo Pinto e a rancheira "Rancheirando em 8 Baixos", de Anacleto Rosas Jr.

Cantores do Rio Grande do Sul
Compositores do Rio Grande do Sul